Os saltos ornamentais são disputados nos Jogos da Commonwealth desde sua primeira edição, nos Jogos de Hamilton, no Canadá, em 1930. As mulheres, assim como os homens, participam da competição desde o seu início. Em 1990, o trampolim de 1 metro foi inserido no cronograma e em 2006 foram inseridas as provas sincronizadas.

Eventos

Lista de medalhistas

Ver também 
 Saltos ornamentais nos Jogos Olímpicos
 Saltos ornamentais nos Jogos Asiáticos
 Saltos ornamentais nos Jogos Pan-Americanos

Referências

Ligações externas 
 

 
Competições de saltos ornamentais